Карел Эйтинг (; 11 февраля 1998, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Волендам».

Клубная карьера 
Воспитанник «Аякса», находящийся в системе клуба с 2007 года. 30 апреля 2015 года подписал первый профессиональный контракт. C сезона 2016/17 выступает за молодежную команду («Йонг Аякс»), в которой дебютировал 12 августа 2016 года в рамках Эрстедивизи против «Алмере Сити». Отыграл всю игру. 26 октября 2016 года сыграл свой первый матч в основном составе против «Козаккен Бойз», заменив Маттейса де Лигта. 9 августа 2017 года заключил с клубом четырёхлетний контракт.

19 сентября 2020 года перешёл на правах аренды в английский «Хаддерсфилд Таун». 25 сентября в матче против «Ноттингем Фореста» он дебютировал в Чемпионшипе.

25 июня 2021 года подписал четырёхлетний контракт с бельгийском клубом «Генк».

31 января 2022 года вернулся в «Хаддерсфилд Таун», подписав с клубом контракт до конца сезона.

4 августа 2022 года перешёл в «Волендам», подписав с клубом двухлетний контракт.

Достижения 
«Йонг Аякс»
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2017/18

«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019

Статистика выступлений 
По состоянию на 8 мая 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте krcgenk.be

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Волендам»